Zyklus (lateinisch  von altgriechisch  „Kreis“) steht für:

einen Kreislauf regelmäßig wiederkehrender Dinge oder Ereignisse:
 Menstruationszyklus, ein alle 27 Tage auftretender Vorgang im Körper der Frau
 Konjunkturzyklus, wellenförmig wiederkehrende gesamtwirtschaftliche Lage, siehe Konjunktur
 in der Mathematik:
 Zyklus (Funktionentheorie), mathematisches Objekt
 Zyklus (Graphentheorie), ein Kantenzug in einem Graphen mit identischem Start- und Endknoten
 Zyklische Permutation, eine Permutation, die bestimmte Elemente einer Menge im Kreis vertauscht und die übrigen festhält

eine Reihe künstlerischer Werke:
 Zyklus (Musik), mehrteilige Komposition
 Gedichtzyklus, literarische Großform

Siehe auch: